Maïréré steht für folgende geografische Objekte in Niger:

 Maïréré (Attantané), Weiler in der Gemeinde Attantané, Departement Mayahi, Region Maradi
 Maïréré, Weiler in der Gemeinde Garagoumsa, Departement Takeita, Region Zinder, siehe Maï Ray Ray
 Maïréré (Tarka), Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Region Zinder